Лу Чжаньгу́н (, род. 18 мая 1952) — китайский политик, с 2013 года один из зампредов ВК НПКСК, член ЦК КПК с 2002 года (кандидат с 1997 года). Ранее глава парткомов КПК провинций Хэнань (2009—2013) и Фуцзянь (2004—2009), губернатор последней (2002—2004), зампред ВФП (1998—2001). 

Член КПК с января 1975 года, член ЦК КПК 16—19 созывов (кандидат 15 созыва). Почётный доктор (2006).

Биография 
По национальности ханец. Начал трудовую деятельность в марте 1969 года.

Окончил Хэйлунцзянскую строительно-инженерную школу (строительный колледж). По профессии архитектор. В 1987 году обучался в ЦПШ.

В 1988-89 гг. глава горпарткомиссии по проверке дисциплины и с 1988 года заместитель, в 1989—1991 гг. — глава Цзясинского (провинция Чжэцзян) горкома КПК. С 1991 года заместитель заведующего, в 1992—1995 гг. заведующий орготделом парткома, в 1995-96 гг. заместитель главы парткома провинции Чжэцзян.

В 1996—1998 годах замглавы парткома провинции Хэбэй.

С октября 1998 по январь 2001 года в ВФП одновременно: зампред, замглавы парторга, секретарь секретариата.

В провинции Фуцзянь (Восточный Китай): с января 2001 года заместитель главы парткома и до 2002 года — ректор провинциальной партшколы, в 2002—2004 годах губернатор (сменил Си Цзиньпина), в 2004—2009 годах глава парткома и председатель ПК СНП провинции (2005—2009).

С ноября 2009 года по март 2013 года глава парткома провинции Хэнань (Центральный Китай) и председатель ПК СНП провинции.

С марта 2013 года один из заместителей председателя ВК НПКСК 12-го созыва.

Почётный доктор гуманитарных наук Манильского Университета Востока (2006).

Примечания

Ссылки 
 Who is Who in China’s Leadership
 China Vitae
 Who is Who in China

Члены ЦК КПК
Зампреды ВК НПКСК
Почётные доктора
Губернаторы Фуцзяни
Главы Фуцзяни
Главы провинции Хэнань